Comté d'Albany, ancien royaume d'Alba (Écosse).

Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté d'Albany  () :
 le comté d'Albany, situé dans l'État de New York ;
 le comté d'Albany, situé dans l'État du Wyoming.